Widauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Widauer (* 1989), österreichische Jazzmusikerin
 Nives Widauer (* 1965), Schweizer Künstlerin